Gläßer oder Glässer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Glässer (1715–1758), deutscher Kupferstecher
 Alfred Gläßer (* 1931), Professor für Fundamentaltheologie an der Katholischen Universität Eichstätt
 Dietmar Gläßer (* 1932), deutscher Mediziner
 Edgar Glässer (1910–1968), deutscher Romanist
 Jasmin Glaesser (* 1992), kanadische Radrennfahrerin, siehe Jasmin Duehring
 Matthias Glässer (* 1970), deutscher bildender Künstler im Bereich Malerei und Konzeptkunst
 Michaela Gläßer (* 1983), deutsch-tschechische Skeletonpilotin
 Ulla Gläßer (* 1970), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Veit Gläßer (* 1956), deutscher Fußballspieler